Ryska superligan i ishockey 2001/2002 var den sjätte säsongen av RSL, den på den tiden högsta serien i rysk ishockey. 18 lag deltog i ligan och Lokomotiv Jaroslavl vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades 51 omgångar, slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 2001/2002
2001 i Ryssland
2002 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey